Morvay Pál (1750–1814) alispán, ügyvéd, országgyűlési követ
 Morvay Pál (1832–1879) országgyűlési képviselő
 Morvay Pál (1914–1990) református lelkész, egyházi író, néprajzi író